Les mots ("le parole" in lingua francese) può riferirsi a:

Le parole (Les mots) – autobiografia di Jean-Paul Sartre del 1964
Les mots – film del 1966 diretto da Patrice Leconte
Les Mots – album di Mylène Farmer del 2001
Les Mots – singolo di Mylène Farmer